Glinice peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Glinice, un village dans la voïvodie de Łódź
 Glinice, un village dans la voïvodie de Mazovie

Homonymie de localités